Kosar kan syfta på:

 Kosar (häst) – en travhäst

Geografi

Indonesien 

 Desa Kosar, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar